SDC steht für:
 Service-oriented Device Connectivity, siehe IEEE 11073 Service-oriented Device Connectivity (SDC)
 Smart Data Compression, komprimiertes GIS-Datenformat
 Staats- und Domchor Berlin, deutscher Chor
 Street Drum Corps, US-amerikanische Band
 Swiss Agency for Development and Cooperation, engl. Name der schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
 Syrian Democratic Council, deutsch Demokratischer Rat Syriens, politische Dachorganisation in Syrien
 System Development Corporation, US-amerikanischer Softwarehersteller
 Sand Creek Airport (IATA-Code), Flugplatz von Sand Creek Village, Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana

S.D.C. oder S.d.C. steht für:
 Servi della carità (lat. Congregatio Servorum a Charitate, auch Guanellianer), Institut des geweihten Lebens
 Società della dottrina cristiana (lat. Societas Doctrinæ Christianæ), Institut des geweihten Lebens
 Suore della carità di Santa Giovanna Antida Thouret (lat. Congregatio Sororum Caritatis a Sancta Ioanna Antida Thouret), Institut des geweihten Lebens
 S.D.C. (Achterbahnhersteller) (Walter Spaggiari, Mack D. Duce, Giancarlo Casoli)

sdc steht für:
 Sassaresisch (ISO-639-3-Code), romanische Sprache, Regionalsprache in der Provinz Sassari, Sardinien

.sdc steht für:
 Dateiendung von Dateien mit Smart Data Compression, einem komprimierten GIS-Datenformat

Abkürzung